André Boullanger (ou Le Boullanger) (1578-1657), prédicateur français ;
 Charles-Pierre Boullanger, géographe français ;
 , nom de plusieurs caps australiens nommés en son honneur ;
 île Boullanger, île de l'Australie-Occidentale nommée en son honneur ;
 Louis Charles Alexandre Boullanger, homme politique français, membre de l'Assemblée législative ;
 Nicolas Antoine Boulanger (ou Boullanger) (1722-1759), écrivain français, ingénieur des Ponts et Chaussées.

Homonymie de patronyme